Дошлуко Гамурзиев — старшина Назрановского общества в 1850-х годах. Участник кавказской войны, участник взятия Ахульго. Произведен в прапорщики 14 марта 1845 года. Депутат окружного суда Ингушского округа.

Биография 
За отличия в делах с горцами произведен в подпоручики 11 февраля 1853 года. Прикомандирован к Назрановской милиции. В 1850—1860-е годы — депутат окружного суда Ингушского округа. Имел награды: серебряную медаль с надписью «За храбрость» (1839 г.), медаль за взятие Ахульго (1839 г.), золотую медаль с надписью «За храбрость»; ордена св. Станислава 3-й ст. (1845 г.), св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (24 октября 1846 г.), св. Анны 3-й ст. с бантом (14 июля 1849 г.). Получал единовременно денежные пожалования: 25 руб. (24 мая 1839 г.), 100 руб. (1844 г.), 70 руб. (1846 г.) и 150 руб. (1847 г.)" (РГВИА, ф.407, оп.1, д.946, л.23, с. 237).

Умер 25 октября 1865 г. Донесение о смерти получено 5 октября 1867 г. Исключен из списков высочайшим приказом о военных чинах 4 ноября 1867 г.

Примечания

Литература 
 Ингуши: краткая история, их участие в войнах России Передняя обложка Ахмет Уматгиреевич Мальсагов, 2005

Участники Кавказской войны